Натуральне число 1549
 1549 рік до нашої ери
 1549 рік нашої ери